Кубок Кіпру з футболу 2016–2017 — 75-й розіграш кубкового футбольного турніру на Кіпрі. Титул вдруге поспіль здобув Аполлон.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 жовтня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 листопада 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 листопада 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 листопада 2016

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/18 січня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/25 січня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18/25 січня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/8 лютого 2017

|}

Чвертьфінали 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/22 лютого 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 лютого/8 березня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5/19 квітня 2017

|}

Півфінали 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 квітня/3 травня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Федерація футболу Кіпру  
 Кубок Кіпру на soccerway 

2016–2017
Кіпр
Кіпр